Een leraar in de retorica, zie Sofistiek
Een dialoog van Plato, zie Sofist (Plato)